Иден () — деревня в округе Язу, штат Миссисипи, США. Согласно переписи 2020 года, население составляет 133 человека.

История 
В 1888 году в деревне был застрелен афроамериканец Фрэнк Гиз, предположительно, за оскорбление белого.

География 
По данным Бюро переписи населения США, Иден имеет общую площадь в 1,23 км2. Деревня полностью располагается на суше.

Население

Образование 
Деревня входит в .

В культуре 
Персонаж Мелоди Сент-Энн Селестин, которую Эван Рейчел Вуд играет в фильме «Будь что будет», родом из Идена.

Примечания 

География Миссисипи